Les mots serratus, serrata et serratum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un participe passé latin signifiant « scié » et d'un adjectif latin signifiant « en forme de scie ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 est un genre de mollusques gastéropodes, de la famille des Marginellidae (sous-famille des ) ;
 En taxonomie, les mots serratus, serrata et serratum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : serratus, serrata, serratum.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, la Serrata du Maggior Consiglio est la fermeture du Conseil des nobles de Venise en 1297.
 La Porta Serrata est une porte des remparts de Ravenne (région Émilie-Romagne, Italie).

Toponyme 
 Serrata est une commune de la ville métropolitaine de Reggio de Calabre (région Calabre, Italie).

Notes et références 

Épithète spécifique